Лас Матас има више значења:

 Лас Матас (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Матас (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Матас, Ранчо ел Чалате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Матас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Матас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику